Die Dulux British Open 1986 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1985/86, das vom 16. Februar bis 2. März in Derby in Mittelengland stattgefunden hat. Die dortigen Assembly Rooms waren seit 7 Jahren Austragungsort eines Profiturniers und beherbergten zum zweiten Mal die British Open, die ebenfalls zum zweiten Mal vom Wandfarbenproduzenten Dulux gesponsert wurden.

Für Silvino Francisco, den Sieger des Debütturniers im Vorjahr, kam das Aus bereits in Runde 2. Nach dem nicht-britischen Finale im Vorjahr machten diesmal zwei Engländer den Sieg unter sich aus. Der Führende der Weltrangliste Steve Davis wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang Willie Thorne mit 12:7. Für Davis war es der vierte Sieg in dieser Saison.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden.

Finale

Quellen 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Derby (Derbyshire)